Case se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick W. Case
 Roberta Burckhardt Case